La Top Teams Cup masculine 2001-2002 est la  de la Top Teams Cup masculine.

Participants

Tour qualificatif

Tour principal

Poule 1 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 2 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 3 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 4 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 5 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 6 

|valign="top" |

|}
|}

Quarts de finale

Finale à quatre

Liens externes 
  Site officiel

Coupe de la CEV masculine
Événement sportif international en Pologne
Sport en Pologne en 2002
Europe M2
Volley-ball M2